Mucosetospora är ett släkte av svampar. Mucosetospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mucosetospora